Slovo Bruch má více významů:

příjmení
 Max Bruch (1838–1920) – německý hudební skladatel a dirigent

název obce
 Bruch – německý název českého města Lom v okrese Most
 Bruch (Eifel) – německá obec ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Bruch (Lot-et-Garonne) – francouzská obec v departementu Lot-et-Garonne

Externí odkazy